Schloss Stuttgart steht für:

 Altes Schloss (Stuttgart)
 Neues Schloss (Stuttgart)
Siehe auch:
 Burg Stuttgart